Laagland, een laaggelegen gebied
 Laagland (film), een Nederlandse film uit 1996
 Laagland (Noardeast-Fryslân), een gehucht in de Nederlandse gemeente Noardeast-Fryslân (Friesland)
en naar de volgende personen:
 Ludo Laagland (1923-2006), een Belgische schilder en dichter
 Hans Laagland (1965), een Vlaamse kunstschilder
 Maaike Laagland (1995), een Nederlandse voormalige langebaanschaatsster